Zwettl kan syfta på följande:

 Zwettl, stad i Niederösterreich, Österrike
 Zwettl (distrikt), distrikt i  Niederösterreich, Österrike
 Klostret Zwettl, utanför staden Zwettl
 Zwettl (flod), Niederösterreich, Österrike
 Zwettl an der Rodl, kommun i Oberösterreich, Österrike